Brahmapur, ville en Inde
 Brahmapur (Bihar)
 Brahmapur (Népal)